Женский турнир по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2016 года прошёл с 6 по 19 августа. В соревновании приняло участие 12 команд, разбитых на 2 группы. Все матчи прошли в Олимпийском хоккейном центре в районе Деодоро. По сравнению с прошлыми Играми произошли изменения в формате проведения матчей — теперь вместо двух периодов по 35 минут хоккеисты провели 4 периода по 15 минут каждый. В результате соревнований «золото» завоевала команда из Великобритании, обыграв в финале действующих олимпийских чемпионок из Нидерландов.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Результаты соревнований на сайте FIH 

2016 год в хоккее на траве